Nome latino della tradizione cattolica della Madonna pellegrina
 Peregrinatio Mariae del 1949 nella diocesi di Biella